

Sigle 
 Long Wave Spectrometer – spettrometro per onde lunghe dell'Infrared Space Observatory

Codici 
 LWS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Nez Percé di Lewiston (Stati Uniti d'America)

Mineralogia 
 Lws – abbreviazione di lawsonite

Altro 
 LWS – abbreviazione di Landwasserschlepper, veicolo militare anfibio tedesco della seconda guerra mondiale

Note